Gildardo Gómez puede referirse a:

 Gildardo Gómez (1851-1907), político mexicano; 
 Gildardo Gómez Verónica (?-), político mexicano;
 Gildardo Biderman Gómez (1963-), exfutbolista colombiano.